Дарюс Плискаускас (, 8 августа 1981, Электренай, Литовская ССР, СССР) — профессиональный литовский хоккеист, центральный нападающий.

Карьера 
Начал карьеру в 1997 году в составе «Энергии», где играл до 2000 года. Затем подписал контракт с белорусским клубом «Неман» (Гродно). Сезон 2001/02 провёл в России в клубе Высшей лиги «Янтарь» Северск. Сезон 2002/03 начал в белорусском клубе «Витебск», однако после четырёх игр вернулся в электренайскую «Энергию». В сезоне 2003/04 вернулся в «Неман», но уже через полсезона подписал контракт с латвийским клубом «Металлург» Лиепая. Играл за них до 2006 года. Сезон 2006/07 начал в шотландском клубе «Эдинбург Кэпиталс», но затем вернулся обратно в Гродно.

С 2007 по 2009 год снова играл в «Металлурге». За сезон 2009/10 снова поменял две команды, вернувшись в «Эдинбург Кэпиталс», следующие полсезона провел в лондонском клубе «Ромфорд Райдерс».

С 2010 по 2013 год выступал за «Слау Джетс».

Международная 

В составе национальной сборной Литвы участник квалификационных турниров к зимним Олимпийским играм 2006 и зимних Олимпийских игр 2010, участник молодёжных и юниорских сборных страны (U18 и U20). За главную команду страны начал выступать с 2000 года, на чемпионатах мира - 1999 (группа «С»), 2000 (группа «С»), 2001 (дивизион I), 2002 (дивизион II), 2003 (дивизион I), 2004 (дивизион II), 2005 (дивизион I), 2006 (дивизион I), 2007  (дивизион I), 2010  (дивизион I), 2011 (дивизион I) и 2012 годов.

Статистика 
 Последнее обновление: 14 апреля 2016 года

Хоккеисты Литвы
Хоккейные центральные нападающие
Игроки сборной Литвы по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Неман»
Игроки ХК «Витебск»
Игроки ХК «Металлург» Лиепая
Игроки ХК «Энергия» Электренай
Игроки ХК «Ромфорд Райдерс»
Игроки ХК «Эдинбург Кэпиталс»
Игроки ХК «Слау Джетс»
Игроки ХК «Питерборо Фантомс»